Макси́м Дми́триевич Кусурга́шев () — радиожурналист.

Биография 
Максим Кусургашев, по его собственному выражению, «сидел в каждом классе по два года».
В 1941 году, будучи учеником школы, Кусургашев сбежал на фронт. Был возвращён домой военными, после этого занимался до окончания войны побегами на фронт и возвращениями домой.

В 1949 году Максим поступил в Московский государственный педагогический институт, который и закончил. В те же годы там же учились Юлий Ким, Ада Якушева, Юрий Визбор. Эта компания сначала не давала покоя деканату и ректорату вуза, позднее, с приходом Юрия Визбора на Всесоюзное радиовещание, студенческие капустники переросли во всесоюзные радиопрограммы.

После образования радиостанции «Юность» Максим Кусургашев стал первым и бессменным корреспондентом «Молодёжного канала» на строившемся в те годы БАМе. Репортажи радиобригады под руководством М. Кусургашева, сделанные из таежных поселков Чара (где добывают минерал чароит), Тында, Лиственный принесли журналисту Кусургашеву заслуженную славу.

До самой смерти (от ожогов в результате трагического случая), Максим Кусургашев был заместителем директора радиостанции «Юность», наставником и помощником многих радиожурналистов, взращённых им на «Молодёжном канале».

Семья и личная жизнь 
 Жена в 1951—1968 гг. — Эвелина Сергеевна Софронова (урожденная Фомина) (1932 г.р.).
 Сын — Кусургашев Алексей (1952 г.р.)
 Внучка — Мария Кусургашева (1976 г.р.)
 Правнучка — Полина Кусургашева Олива (2016 г.р.)
 Внучка — Кусургашева Екатерина (1992 г.р.) от Марковой Марины, внучки писателя Георгия Маркова и Агнии Кузнецовой
 Дочь — Татьяна Кусургашева 
 Внук — Артём Зуев 
 Внучка — Екатерина Зуева
 Жена в 1968—2002 гг. — Ада Якушева 
 Сын — Максим Кусургашев (1969 г.) 
 Дочь — Дарья Кусургашева (1973 г.). У Дарьи трое детей.

Также Максим Кусургашев воспитывал Татьяну Визбор, дочь Юрия Визбора и Ады Якушевой.

Слова к песням 
 Старые ели — Визбор Юрий
 Прощай, Москва! — Визбор Юрий
 Большой фонарь — Визбор Юрий
 Марш молодых строителей — Визбор Юрий

Примечания

Ссылки 
 Максим Дмитриевич Кусургашев
 …все могло сложиться по-другому.

Радиожурналисты России
Радиожурналисты СССР
Выпускники МПГУ
Юрий Визбор
Умершие от ожогов
Похороненные на Троекуровском кладбище